(474) Пруденция () — крупный астероид внешней части главного пояса, который был открыт 13 февраля 1901 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберга и назван в честь одной из четырёх кардинальных добродетелей — благоразумия.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км